Beaven ist der Familienname folgender Personen:

 Don Beaven (1924–2009), neuseeländischer Diabetesforscher
 Ken Beaven (* 1949), englischer Fußballspieler
 Peter Beaven (1925–2012), neuseeländischer Architekt
 Robert Beaven (1836–1920), kanadischer Politiker
 Thomas Daniel Beaven (1851–1920), US-amerikanischer Geistlicher, Bischof von Springfield